Franz Klammer, avstrijski alpski smučar, * 3. december 1953, Mooswald, Koroška, Avstrija.

Klammer je dvakrat nastopil na olimpijskih igrah, v letih 1976 in 1984. Leta 1976 je osvojil naslov olimpijskega prvaka v smuku, tekma pa je štela tudi za svetovno prvenstvo. Ob tem je na Svetovnem prvenstvu 1974 osvojil naslov prvaka v kombinaciji in podprvaka v smuku. V svetovnem pokalu je dvakrat osvojil tretje mesto v skupnem seštevku, v sezonah 1974/75 in 1976/76, petkrat mali kristalni globus za zmago v smukaškem seštevku, v sezonah 1974/75, 1975/76, 1982/83, 1977/78 in 1974/75, v sezoni 1973/74 pa je bil drugi. V trinajstih sezonah je osvojil šestindvajset zmag, od tega petindvajset v smuku in eno v kombinaciji ter šestinštirideset uvrstitev na stopničke. Klammer še vedno drži rekorda po smukaških malih kristalnih globusih in po posamičnih zmagah v smuku.

V letih 1975, 1976 in 1984 je bil izbran za avstrijskega športnika leta.

Svetovni pokal

Po sezonah

Posamične zmage

Sklici

Zunanje povezave 

 

Avstrijski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Avstrijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1976
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1984